Åtta kan syfta på:

 8 – årtal
 8 (tal) – naturligt tal
 8 (siffra) – siffra
 Åtta (knop) – stoppknop
 Åtta – ett för den argentinska tangon mycket karaktäristiskt steg, se ocho